Rhizoprionodon är ett släkte av hajar. Rhizoprionodon ingår i familjen revhajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Revhajar
Rhizoprionodon